Le terme Rue des Boulangers peut faire référence à :
 la rue des Boulangers à Colmar
 la rue des Boulangers à Paris